Blåssvampssläktet (Taphrina) är ett släkte av svampar. Släktet ingår i familjen häxkvastsvampar, ordningen Taphrinales, klassen Taphrinomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Referenser

Noter 

Häxkvastsvampar
Taphrina